

Patronyme 

 Alfredo Fioravanti (1886 - 1963), faussaire italien ;
 Aristotele Fioravanti (1415 - 1486), architecte italien ;
 Cristiano Fioravanti (né en 1960), ex-terroriste italien d'extrême droite, membre des Noyaux armés révolutionnaires ;
 Damiano Fioravanti né en 1996), pilote automobile italien ;
 Domenico Fioravanti (1977 -), nageur italien, champion olympique sur 100 et 200 mètres brasse en 2000 à Sydney ;
 Giuseppe Fioravanti (1795 - 1867), chanteur d'opéra italien, fils de Valentino Fioravanti et frère aîné de Vincenzo Fioravanti ;
 Leonardo Fioravanti (né en 1938), ingénieur et designer automobile italien ;
 Leonardo Fioravanti (1517 - 1588), médecin italien ;
 Leonardo Fioravanti (né en 1997), surfeur professionnel italien ;
 Neri di Fioravante Fioravanti (? - 1374), architecte italien du Trecento ;
 Pietro Fioravanti (né en 1946), joueur de football italien ;
  (né en 1962), journaliste et commentateur sportif italien pour la télévision ;
 Valentino Fioravanti, (1764 - 1837), compositeur italien ;
 Valerio Fioravanti, dit Giusva, (né en 1958), ex-terroriste italien d'extrême droite, membre des Noyaux armés révolutionnaires ;
 Vincenzo Fioravanti, (1799 - 1877), compositeur italien, fils de Valentino.
 Giulio Fioravanti, (1956 -) Fondateur du Magnétisme Épigénétique, Self Healing Epigenetic Magnetism.

Divers 
 Fioravanti, une entreprise d'architecture, et de design en carrosserie automobile italienne fondée en 1987 par le designer automobile italien Leonardo Fioravanti